Mary Island appartiene al gruppo delle Gravina Islands, che fanno parte dell'arcipelago Alessandro nell'Alaska sud-orientale (USA). L'isola fu battezzata con il nome della figlia dall'ammiraglio John A. Winslow, che navigò nei pressi dell'isola nel 1872 a bordo della U.S.S. Saranac.

Geografia
L'isola ha una superficie di circa 18 km² ed è situata tra lo stretto di Felice e il canale di Revillagigedo, appena 7 km a est di Annette Island. La massima altezza è di 31 metri sul livello del mare.

Intorno all'isola sono presenti le seguenti insenature marine:
 Baia di Mary I (Mary I Anchorage)  - Si trova a nord dell'isola all'incrocio dei canali Revillagigedo e Felice e tra il promontorio Giant (Giant Point) e Winslow (Point Winsow).
 Canale di Danger (Danger Passage)  - Si trova a sud dell'isola la divide dall'isola di Cat (Cat Island), collega inoltre i canali Revillagigedo e Felice. 
 Baia di Customhouse (Customhouse Cove)  - La baia, ampia 480 metri, è situata sul lato occidentale dell'isola.

Sull'isola sono presenti alcuni promontori:
 Promontorio di Giant (Giant Point)  - Si trova a nord dell'isola all'incrocio dei canali Revillagigedo e Felice.
 Promontorio di Winslow (Point Winslow)  - Si trova all'entrata orientale della baia di Mary I (Mary I Anchorage).
 Promontorio di Edge (Edge Point)  - I promontorio, con una elevazione di 7 metri, si trova a sud dell'isola di fronte al canale di Danger (Danger Passage).

Sull'isola è presente un piccolo torrente:
 Fiume Beaver (Beaver Creek)  - Il torrente è tributario dello stretto di Felice.

Clima
Il clima dell'isola è quello marino della costa occidentale nord americana (clima oceanico), con tempo ventoso e umido tutto l'anno, inverni freddi ed estati miti.

Luoghi
Nella costa nordest dell'isola è situato l'omonimo faro che, nel 2005, è stato inserito nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici degli Stati Uniti.

Note

Mary